APM est un sigle qui signifie :
 Application Portfolio Management (en français, gestion de patrimoine applicatif) ;
 Association des pompiers de Montréal, un syndicat de pompier québécois ;
 Association professionnelle des magistrats ;
 Association progrès du management ;
 , un système d'économie d'énergie sur les ordinateurs portables, gérant la mise en veille ;
 catalogue APM, le premier grand catalogue de galaxies ;

 actions par minute, une unité de mesure comptabilisant le nombre d'actions effectuées en une minute par un joueur de jeu vidéo ;
  ;
 Application performance management, une supervision de la performance et de la disponibilité des applications ;
Automated People Mover (en), un système de lignes de métros automatiques
 , un fabricant de composants informatiques ;
 APM International, le journal de l'agence de presse médicale internationale.

apm peut désigner :
 apm, un centre commercial situé dans la ville de Kwun Tong, à Hong Kong.